Flutkanal steht für:
 Sempt-Flutkanal
Flutkanal (Opole)
Flutkanal (Waldnaab)